Swiss Market Index (SMI) — ключевой швейцарский фондовый индекс. Включает в себя 20 крупнейших компаний, чьи акции торгуются на Швейцарской бирже. Расчёт индекса был начат 30 июня 1988 года на уровне 1500 пунктов. Состав индекса пересматривается 1 раз в год. На данный момент индекс составляет более 85 % фондового рынка Швейцарии.

Компоненты индекса 
По состоянию на август 2022 года в индекс входили следующие компании:

Примечания

Ссылки 
 SMI® — the Blue-Chip Index
 Правила расчёта индекса

Европейские фондовые индексы
Экономика Швейцарии